Dítě může být:

 dítě – člověk v období dětství, před dosažením dospělosti 
 dítě (příbuzenský poměr) – potomek, syn nebo dcera

příjmení osob
 Emanuel Dítě (1820–1872) – český malíř a fotograf
 Emanuel Dítě ml. (1862–1944) – český malíř, profesor na UMPRUM
 Zdeněk Dítě – český herec
 
 Jana Dítětová – česká herečka

jiné významy
 Taungské dítě – název fosilní lebky druhu Australopithecus africanus, jež byla objevena ve městě Taung v Jihoafrické republice 
 Přetržené dítě – divadelní hra fiktivního českého myslitele Járy Cimrmana
 Nadace Naše dítě – česká nadace pro pomoc dětem
 
 Dítě (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace
 Zelené dítě – román Herberta Reada